Арбуэс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Арбуэс, Патрисия (исп. Patricia Arbues Espinosa; род. 2 марта 1993, Хака, Арагон) — испанская кёрлингистка.
 Арбуэс, Педро (исп. Pedro de Arbués; 1441 (или 1442), Арагон — 17 сентября 1485, Сарагоса) — испанский инквизитор, святой Римско-Католической Церкви.